Clarinda (Iowa)
 Clarinda (Victoria)
 Clara (voornaam)